Prima ligă de fotbal din Coasta de Fildeș a fost creată în 1960. MTN Ligue 1, cunoscută anterior și sub numele de Superdivision între 1960 și 2004 și Ligue 1 Orange 2004-2007  este o competițiie anuală între cele mai bune 14 cluburi ivoriene . Primele două clasate se califică în Liga Campionilor CAF, locurile 3 și 4 în Cupa Confederațiilor CAF, iar ocupantele ultimelor două locuri retrogradază în liga a doua.

Sezonul 2010

Retrogradate 
 Entente Sportive de Bingerville
 EF Yéo Martial

Campioni

Total

Golgheteri

Legături externe 
RSSSF Istoric

Coasta de Fildeș
Fotbal în Coasta de Fildeș